Биколо́р () — флаг, состоящий из двух разных цветов, как правило, расположенных полосами одинаковой ширины по горизонтали, вертикали, иногда также — по диагонали.

Биколоры государств мира 
Среди государств биколоры распространены меньше, нежели триколоры. Всего четыре государства используют чистый биколор (без гербов и иных символов) — это
Индонезия, Монако, Польша и Украина:

Вместе с тем, достаточно велико количество стран, флаги которых представляют с собой биколор с помещённом на нём изображении герба или иных символов. К таким флагам относятся, например, флаги Алжира, Буркина-Фасо, Гаити, Лихтенштейна, Мальты, Португалии, Сан-Марино и некоторых других государств:

Биколорами являются также разделённые диагонально флаги, состоящие из треугольников двух разных цветов. Единственным государством, флагом которого является таким образом составленный биколор, является Папуа-Новая Гвинея:

Иногда биколорами именуют также флаги, состоящие из более чем двух полос, но всего двух цветов. К таким флагам можно отнести, например, флаги Австрии, Испании, Нигерии или Перу:

К биколорам также относят компонент флага — две горизонтальные полосы разных цветов, сочетающиеся с расположенном у древка треугольником или вертикальной полосой. К таким флагам относятся, например, флаги Филиппин, Чехии, Бенина и Мадагаскара:

Биколоры административно-территориальных единиц и городов 
Помимо государственных флагов, биколоры широко распространены в качестве флагов административно-территориальных единиц и городов. Например:

Какие двухцветные флаги не относятся к биколорам 
Вместе с тем, флаги, состоящие из двух цветов, но не в форме двух полос, обычно не относятся к биколорам. Так, биколорами не являются, например, флаги Вьетнама, Казахстана, Турции, Финляндии, Японии и так далее:

См. также 
 Триколор

Примечания

Литература 
 
 

Флаги